DGKK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 271 амінокислот, а молекулярна маса — 141 829.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки